Mazowiecki ist der Familienname folgender Personen:

 Tadeusz Mazowiecki (1927–2013), polnischer Politiker und Schriftsteller
 Konrad I Mazowiecki († 1247), als Konrad I. Herzog von Polen

Mazowiecki ist zudem Namensbestandteil folgender Städte in Polen:

 Grodzisk Mazowiecki
 Maków Mazowiecki
 Mińsk Mazowiecki
 Nowy Dwór Mazowiecki
 Tomaszów Mazowiecki